Приднепрянское — название населенных пунктов на Украине:

 Приднепрянское (до 2016 г. — Дзержинское) — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Приднепрянское (до 2016 г. — Радянское) — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Приднепрянское — село в Днепровском районе Днепропетровской области.